Wąsosze peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Wąsosze, village du powiat de Mława
 Wąsosze, village du powiat de Węgrów

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wąsosze, village